Нелсон има више значења:
 Нелсон, је град на Новом Зеланду
 Округ Нелсон (Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Округ Нелсон (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Нелсон (Северна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Нелсон (Аризона), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Нелсон (Невада), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Невада
 Нелсон (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Нелсон (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Нелсон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Нелсон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Нелсон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Нелсон (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Нелсон (Британска Колумбија), је град у Канади у покрајини Британска Колумбија
 Нелсон (острво), је острво САД које припада савезној држави Аљасци
 Нелсон (река), је канадска река

Особе
 Демаркус Нелсон, амерички кошаркаш
 Хорејшио Нелсон, британски адмирал